Пуминово — название населённых пунктов:

Россия 
 Пуминово — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Пуминово — деревня в Чухломском районе Костромской области.